Penetrator (abgeleitet vom lateinischen Wortstamm penetrare = eindringen, durchdringen) bezeichnet: 
 Penetrator (Computerspiel), ein Computerspiel von 1981
 Penetrator (Raumsonde), einen speziellen Typ von Raumsonden
 Robust Nuclear Earth Penetrator, eine Atomwaffe, die unterirdische Ziele bekämpfen soll
 das Album Penetrator von Ted Nugent
 den schweren Metallpfeil eines Wuchtgeschosses